

Хмільник — місто обласного підпорядкування у Вінницькій області
 Хмільник — село, Закарпатська область, Іршавський район
 Хмільник — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці
 Хмільник — пасажирська залізнична станція Ужгородської дирекції Львівської залізниці
 «Хмільник» — профспілковий санаторій у м. Хмільник Вінницькій області

Хмільник — село, Вітебська область, Бешенковицький район